Franciaország
Montoulieu, település Ariège megyében
Montoulieu, település Hérault megyében